Цянь (錢 / 钱) — китайская клановая фамилия, значение иероглифа «деньги».

Вьетнамское произношение — Тьен (Tiền).

Известные Цянь 钱 
 Цянь Вэйчан (, 1912—2010) — китайский учёный, «пионер Нового Китая» в области физики, механики и прикладной математики.
 Цянь Ин (кит. трад. 钱瑛, 1903—1973 — китайский государственный деятель.
 Цянь Кун (род. 1996) — китайский музыкант, лидер китайского юнита южнокорейского бойз-бенда NCT.
  (кит. 钱镠) (852—932) — основатель царства У Юэ в Эпоху пяти династий и десяти царств.
 Цянь Нэнсюнь — один из основателей Общества красной свастики.
 Цянь, Роберт (род. 1949) — американский биохимик китайского происхождения.
 Цянь Синцунь (1900—1977) — китайский драматург, литературовед и критик.
 Цянь Сюлин (1912—2008) — бельгийский ученый китайского происхождения.
 Цянь Сюэсэнь (кит. 錢學森, Qián Xuésēn) — учёный, ключевая фигура в создании межконтинентальных баллистических ракет, участник космической программы США и основоположник космической программы Китая.
 Цянь Цичэнь () — китайский политик, седьмой министр иностранных дел КНР.
 Цянь Чжуншу (1910—1998) — китайский писатель и культуровед.

См. также 
 Сто фамилий
 Цян (фамилия)

Китайские фамилии